Résultats détaillés de l'édition 2011 du tournoi de tennis professionnel masculin Masters de Shanghai.

Faits marquants 
 Novak Djokovic,  mondial, et Roger Federer,  et finaliste sortant, déclarent forfait quelques semaines avant le début du tournoi.
 Pour la  consécutive, Rafael Nadal est éliminé en 1/8 de finale.

Résultats en simple

Têtes de série

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Shanghai
 Saison 2011 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Shanghai
ATP 2011
Sport en Chine en 2011
Tennis en octobre 2011